Picocoraciae é um clado de aves que reúne a ordem Bucerotiformes e o clado Picodynastornithes, proposto com base em estudos genéticos e morfológicos.

Neognatas